Узкоколе́йная желе́зная доро́га Соло́тчинского торфодобыва́ющего предприя́тия — промышленная узкоколейная железная дорога, проходящая по территории Солотчинского торфопредприятия в Рязанском районе, Рязанской области. Открыта в посёлке Приозёрный в 1950 году.

История 
Солотчинское торфопредприятие находится в посёлке Приозёрный Рязанского района, Рязанской области. Построена в 1950 году, когда к посёлку Солотчинское, позднее получивщему название Приозёрный была проведена ветка от станции Ласково Рязанско-Владимирской узкоколейной железной дороги. Севернее и восточнее посёлка были построены линии на торфомассивы.

В посёлке Приозёрный располагается собственное локомотивное депо, но технологически дорога составляла единую сеть с Рязанско-Владимирской железной дорогой. До 1976 года торф вывозился из Солотчинского через Ласково, а с 1976 года, была открыта железнодорожная линия Сазоново — Пилево и грузы стал отправляться на широкую колею вблизи станции Пилево. В начале 1990-х годов вывозка торфа через Ласково была приостановлена, однако некоторое время сохранялось движение грузов от торфомассивов до брикетного завода в посёлке Приозёрный. В 1995 году железная дорога была остановлена, затем через несколько лет была разобрана. Грузы стали вывозиться автомобильным транспортом.

Современное состояние 
Весной 2010 года — узкоколейная железная дорога была восстановлена и соединила торфобрикетный завод и торфяные массивы. Общая длина узкоколейки составила 5 километра. По состоянию на 2017 год узкоколейная железная дорога дейстовала.

По состоянию на май 2021 года узкоколейная железная дорога разобрана. Тепловоз ТУ6А, снегоочиститель и ЭСУ2А приведены в непригодность. Один из мотовозов ЭСУ2А куплен частным лицом и перевезён на вечную стоянку на территории Московской области.

Подвижной состав 

Локомотивы:
 Тепловоз ТУ6А — № 2917
 ЭСУ2А — № 402, 1003

Вагоны:
 Хопперы-дозаторы
 Вагоны платформы
 Полувагоны для торфа

Путевые машины:
 Снегоочиститель
 Путеукладчик ППР2МА

Фотогалерея

См. также 

 Действующие узкоколейные железные дороги России
 Узкоколейная железная дорога Мещерского торфопредприятия

 Торфопредприятие
 Торфяная промышленность

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Колея 750 мм
Торфяная промышленность
Узкоколейные железные дороги Рязанской области
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2010 году
2010 год в Рязанской области